Chra steht für:

 Chra, früherer Name von Kra (Togo), Siedlung in der Präfektur Ogou, Region Plateaux, Togo
 Chra, früherer Name von Kra (Fluss), Fluss in Togo

CHRA steht als Abkürzung für:

 Combined Harare Residents Association, Dachorganisation für Bürgervereinigungen im Gebiet von Harare, Simbabwe

Abkürzung